«Homegrown Honey» — песня американского кантри-певца Дариуса Ракера, вышедшая на радио 25 августа 2014 года в качестве первого сингла с его пятого студийного альбома Southern Style (2017). Песню написали Darius Rucker, Charles Kelley, Nathan Chapman, продюсером был Frank Rogers.

История 
«Homegrown Honey» дебютировал на позиции № 55 американском хит-параде Billboard Country Airplay в дату с 30 августа 2014 года. Также дебютировал на № 25 в чарте Billboard Hot Country Songs с 13 сентября 2014 года и на № 97 в основном чарте Billboard Hot 100 с 22 ноября 2014 года. К апрелю 2015 года тираж сингла доститг 376,000 копий в США.

Сингл получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Taste of Country, Charleston City Paper.

Видео 
Музыкальное видео было снято в Южной Каролине (США) в августе 2014 года, главным образом в университете Coastal Carolina University, с начальными сценами в баре Rivertown Bistro (Conway).

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
  (9 млн просмотров)

Песни 2014 года
Кантри-песни
Песни Дариуса Ракера